Нез-Перс () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Льюистон.

История 
Округ Нез-Перс был образован 4 февраля 1864 года. Название округу было дано по индейскому племени не-персе, жившему на территории округа. Первыми белыми людьми, прошедшими землями округа, были Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк в рамках своей экспедиции.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 38 975  человек. С 2003 года население увеличилось на 1 274 человека, то есть на 3,38 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 
Округ Нез-Перс располагается в северо-центральной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 2 218 км², из которых 19 км² (0,85 %) занято водой.

Дороги 

  — US 12
  — US 95
  — US 195
  — ID-3

Города округа 
 Калдесак
 Лапвай
 Льюистон
 Пек

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Национальный заказник Клируотер (частично)
 Национальный исторический парк Не-Персе (частично)
 Национальный заказник Уоллова-Уитман (частично)

Примечания

Ссылки 

 
Появились в 1864 году в США